Chikane har flere betydninger:
 Chikane (samfund) – defineres som regelmæssig ondskabsfuldt drilleri og forfølgelse af personer og andre
 Chikane (trafik) – trafikforanstaltninger for nedsættelse af fart
 Chicane – kunstnernavn for Nicholas Bracegirdle